Swider bzw. Świder ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Świder (1930–2014), polnischer Komponist
 Kevin Swider (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Nancy Swider-Peltz (* 1956), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Nancy Swider-Peltz, Jr. (* 1987), US-amerikanische Eisschnellläuferin

Swider steht für
 Świder, 85 km langer Nebenfluss der Weichsel

Siehe auch:
 Schwieder